Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 58 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 17 спортсменок из 16 стран.

Тяжёлая атлетика у женщин дебютировала в программе летних Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой в данной категории стала мексиканка Сорайя Хименес. Обладательницей серебра стала спортсменка из КНДР Ли Сонхи. Таиландская спортсменка Кхассарапорн Сута стала обладательницей бронзовой награды.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт